Горан Богдановић се може односити на:

Горан Богдановић (1963), српски политичар
Горан Богдановић (фудбалер) (1967), српски фудбалер